Населені пункти в Чехії:

 Йосефув Дул (Яблонець-над-Нисою)
 Йосефув Дул (Млада-Болеслав)